Вітошинський — українське прізвище.

 Вітошинський Айталь (1875—1943) — український правознавець, громадсько-політичний діяч, дід Лео Вітошинського.
 Вітошинський Амброзій — полковник УГА; Начальний командант в лютому-березні 1920.
 Вітошинський Антон Петрович (1849—1896) — український актор; брат Модеста Вітошинського.
 Вітошинський Борис (1914—1991) — український правознавець, публіцист в діаспорі, чоловік Ольги-Любомири, батько Зірки-Ірини Вітошинських.
 Вітошинський Володимир Йосипович (1869—1930) — тернопільський лікар, учасник багатьох українських організацій та пропагандист спорту серед молоді.
 Вітошинський Іван Айталович (1828—1890) — український письменник, перекладач, театральний режисер.
 Вітошинський Йосип Сильвестрович (1838—1901) — український хоровий диригент, батько Володимира Вітошинського.
 Вітошинський Лео (Левко Юрійович Вітошинський) (1941—2008) — австрійський та український музикант, гітарист, педагог, — почесний професор Музичної Академії у Львові, заслужений артист України.
 Вітошинський Мирон Станіславович — збаразький повітовий комісар ЗУНР
 Вітошинський Модест Петрович (1856—1901) — український співак (баритон); брат Антона Вітошинського.
 Вітошинський Роман Зенонович (1940—2019) — український співак (ліричний тенор).
 Вітошинський Ярослав Дем'янович (1919—2001) — музично-громадський діяч, режисер. Заслужений діяч мистецтв УРСР (1974).
 Вітошинський Ярослав (1869—1946) — хоровий диригент, член Музичного товариства імені М. Д. Леонтовича.
 Вітошинський Омелян Михайлович (1869—1929+) — громадський діяч, диригент, композитор, збирач народних пісень та переказів Холмщини і Підляшшя.
 Вітошинський-Доброволя Йосип-Михайло (1857—1931) — генерал-майор австрійської армії.

Див. також 
 Вітошинська Ольга-Любомира (1908—2000) — українська громадська діячка, журналістка, письменниця, перекладачка в діаспорі, дружина Бориса, мати Зірки-Ірини Вітошинських.
 Вітошинська Зірка-Ірина Борисівна (1954) — українська журналістка в діаспорі, дочка Бориса та Ольги-Любомири Вітошинських.

Українські прізвища